Filippo Merola (1970) – cantante e conduttore televisivo italiano
 Gaetano Merola (1881-1953) – direttore d'orchestra italiano, fondatore della San Francisco Opera
 Luigi Merola (1972) – presbitero e scrittore italiano
 Mario Merola (1934-2006) – cantante e attore italiano
 Roberto Merola (1971) – giocatore di calcio a 5 uruguaiano
 Valerio Merola (1955) – conduttore televisivo italiano
 Virginio Merola (1955) – politico italiano